

Cinema 
 Il cigno (The Swan) – film del 1925 diretto da Dmitrij Buchoveckij
 Il cigno (The Swan) – film del 1956 diretto da Charles Vidor

Teatro 
 The Swan – antico teatro di Londra

Televisione 
 The Swan – programma televisivo statunitense